Cantonul Pontailler-sur-Saône este un canton din arondismentul Dijon, departamentul Côte-d'Or, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Binges || align="right" | 581 || align="right" | 21270 || align="right" | 21076
|-
| Cirey-lès-Pontailler || align="right" | 115 || align="right" | 21270 || align="right" | 21175
|-
| Cléry || align="right" | 136 || align="right" | 21270 || align="right" | 21180
|-
| Drambon || align="right" | 139 || align="right" | 21270 || align="right" | 21233
|-
| Étevaux || align="right" | 259 || align="right" | 21270 || align="right" | 21256
|-
| Heuilley-sur-Saône || align="right" | 296 || align="right" | 21270 || align="right" | 21316
|-
| Lamarche-sur-Saône || align="right" | 1 201 || align="right" | 21760 || align="right" | 21337
|-
| Marandeuil || align="right" | 51 || align="right" | 21270 || align="right" | 21376
|-
| Maxilly-sur-Saône || align="right" | 301 || align="right" | 21270 || align="right" | 21398
|-
| Montmançon || align="right" | 245 || align="right" | 21270 || align="right" | 21437
|-
| Perrigny-sur-l'Ognon || align="right" | 496 || align="right" | 21270 || align="right" | 21482
|-
| Pontailler-sur-Saône || align="right" | 1 346 || align="right" | 21270 || align="right" | 21496
|-
| Saint-Léger-Triey || align="right" | 145 || align="right" | 21270 || align="right" | 21556
|-
| Saint-Sauveur || align="right" | 206 || align="right" | 21270 || align="right" | 21571
|-
| Soissons-sur-Nacey || align="right" | 259 || align="right" | 21270 || align="right" | 21610
|-
| Talmay || align="right" | 463 || align="right" | 21270 || align="right" | 21618
|-
| Tellecey || align="right" | 134 || align="right" | 21270 || align="right" | 21624
|-
| Vielverge || align="right" | 459 || align="right" | 21270 || align="right" | 21680
|-
| Vonges || align="right" | 313 || align="right" | 21270 || align="right" | 21713
|}
 
 

Cantoane în Côte-d'Or